La Cucamba es un ensamble musical típico del Eje Musical Andino Centro-Sur en Colombia, ubicado en los departamentos del Tolima y Huila. Se le reconoce por interpretar comúnmente géneros musicales como rajaleñas y cañas).

Instrumentos 

 Bandola
 Carángano
 Carraca
 Chucho
 Cien patas
 Esterilla
 Flauta de queco
 Guache
 Güiro
 Guitarra
 Lira

 Maracas
 Pandereta
 Puerca
 Raspa de caña
 Redoblante
 Requinto
 Tambor chimborrio
 Tiple
 Tambora
 Yaporojas

Véase también 
 Música de Colombia
 Cultura de Colombia

Músicos de Colombia
Grupos de música tradicional de Colombia